Stati Uniti d'America
 River Bend – città della Contea di Craven, Carolina del Nord
 River Bend – villaggio della Contea di Jackson, Missouri